El nombre Diego Murillo puede referirse a:

 Diego Murillo Domínguez (2001-), futbolista español;
 Diego Murillo (1555-1616), poeta y franciscano español;
 Diego Fernando Murillo (1961-), narcotraficante colombiano.